Paleta je lahko:

 paleta, slikarski pripomoček
 paleta, transportni podstavek za dobrine
 evropaleta, standard Evropske zveze za palete